Adam Musiał (1948-2020), joueur polonais de football ;
 Jean-Marc Musial (1966-), artiste, metteur en scène et réalisateur français ;
 Stan Musial (1920-), joueur américain de baseball;
 Stanisław Musiał (1938-2004), prêtre jésuite et philosophe polonais.